Abram Hoffer
 Erwin Hoffer
 Miklós Béla Hoffer, beeldhouwer
 Datu Hoffer Ampatuan